

Sports 
 Enrique Burgos (né en 1965) : lanceur gaucher panaméen de baseball.
 Enrique Burgos (né en 1990) : lanceur droitier panaméen de baseball.